Franco Tumminello (1860 – ...) – tenore italiano
 Marco Tumminello (n. 1998) – calciatore italiano

Pagine correlate
 Tumminelli